

Patronyme 

 André Monette, producteur de télévision québécois ;
 , fabricant d'instruments de musique, bugles et trompettes ;
 Denis Monette (né en 1936), écrivain québécois ;
 Georges-Alphonse Monette (1870-1941) , architecte québécois ;
 Gustave Monette, sénateur conservateur de Mille-Isles ;
 Hélène Monette (1960-2015), écrivaine québécoise ;
  ;
 Jean-Yves Monette, homme d'affaires, président de l'entreprise Van Houtte ;
 Julie Monette, monteuse québécoise ;
 Madeleine Monette (née en 1951), écrivaine québécoise ;
 Marcel Monette (1895-1966), député libéral de Mercier ;
 Marie-France Monette (née en 1980), actrice québécoise ;
 Nicolas Monette, réalisateur québécois ;
  ;
 Philippe Monette, député unioniste de Napierville-Laprairie  ;
 Pierre Monette (né en 1956), écrivain québécois ;
 Pierre-Yves Monette (né en 1960), écrivain belge ;
 Richard Jean Monette (1944-2008), comédien et metteur en scène ;
 Sarah  Monette (née en 1974), femme écrivain de science-fiction, fantasy et horreur.

Prénom 
Monette est un prénom peu courant en France.

Toponyme 

 Monette, municipalité de l'Arkansas aux États-Unis.

Films 

 Paul Monette: The Brink of Summer's End, documentaire américain réalisé par Monte Bramer en 1996 ;
 Monette, film français réalisé par Marie Hélia en 1999.

Voir aussi